Иван Кирилов
 Кирилов, Иван Кириллович (1695—1737) — русский географ и картограф.
 Кирилов, Иван Петрович (1821—1842) — русский ботаник.